

Codici 
 tct – codice ISO 639-3 della lingua t'e

Altro 

 Alfa Romeo TCT, cambio a doppia frizione (nome progetto C635) realizzato dalla FPT.
 Trans Canada Trail – Sistema di sentieri canadese.